Le tournoi de qualification du double messieurs du tournoi de Wimbledon 2017 se déroule du 26 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

4 des 16 équipes engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de deux tours. Le tableau de qualification n'offre pas de prime. Les joueurs qualifiés reçoivent les points ATP de leur dernier tour disputé dans le tableau principal, plus 25 points supplémentaires.

Têtes de série

Qualifiés 

  Johan Brunström /  Andreas Siljeström
  Kevin Krawietz /  Igor Zelenay
  Hugo Nys /  Antonio Šančić
   Hsieh Cheng-peng /  Max Schnur

Repêchés 
Quatre places de lucky loser sont par ailleurs attribuées pour participer au tableau principal à la suite des forfaits de Martin Kližan, associé à Dmitri Toursounov, de Janko Tipsarević, associé à Andrey Kuznetsov, de Viktor Troicki, associé à Nenad Zimonjić, et de Steve Darcis, associé à Benoît Paire. Les quatre équipes éliminées au dernier tour des qualifications sont choisies. Il s'agit de :

  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn
  Ariel Behar /  Aliaksandr Bury
  Sander Arends /  Peng Hsien-yin
  Ilija Bozoljac /  Flavio Cipolla

Tableaux

Premiers qualifiés

Deuxièmes qualifiés

Troisièmes qualifiés

Quatrièmes qualifiés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double messieurs du tournoi de Wimbledon 2017
 Tournoi de qualification du double dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis masculin en 2017
Tournoi de Wimbledon 2017